Concorde est un nom commun ou propre qui peut se référer à :

Saints chrétiens 
 Concorde de Spolète (?-vers 175), ou Concordius en latin, prêtre et martyr à Spolète en Ombrie ; fêté le  janvier.
 Concorde de Saintes (fin du ), évêque de Saintes ; saint local.

Mythologie 
 Concorde, divinité romaine.

Transports 
 Concorde, avion de ligne supersonique, franco-britannique.
 Concorde (1710) célèbre bateau ayant appartenu à l'armateur Montaudouin, puis au pirate Barbe Noire.
 Concorde (1777), frégate de la Marine royale française, par l'architecte Henri Chevillard.
 Concorde, station du métro parisien (lignes 1, 8 et 12).
 Gare de la Concorde, gare du train de banlieue de la ligne Blainville–Saint-Jérôme à Montréal au Québec.
 De la Concorde, station de métro à Montréal.
 Chrysler Concorde, voiture produite par Chrysler.

Entreprises 
 Hôtel Concorde Lafayette, ancien nom d'un gratte-ciel parisien ().
 Le Concorde : gratte-ciel québécois.
 Concorde Hotels and Resorts, un groupe hôtelier.
 Fondation Concorde, un think tank français.
 Concorde, entreprise française de radiateurs électriques.

Musique 
 Concorde, groupe de rock français.

Presse 
 Concorde une revue hebdomadaire paraissant après guerre, les jeudi

Odonymes

Toponymes 
 .
 Viaduc de la Concorde, ouvrage d'art de Laval — voir aussi l'article « Commission d'enquête sur le viaduc de la Concorde ».

Autres 
 Concorde, variété de poire.
 Concorde, pâtisserie au chocolat.
 La Concorde, hymne national du Gabon.
 Concorde civile, loi de clémence proposée par le gouvernement algérien en 1999 aux groupes armés terroristes  qui renoncent à leur combat et se présentent aux autorités soit l'exonération des poursuites, soit la mise sous probation, soit la réduction de peine.

Références

Voir aussi